Butti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Butti (1893–1959), italienischer Typograf
 Carlo Butti (1891–1971), italienischer Zehnkämpfer
 Enrico Butti (1847–1932), italienischer Bildhauer und Maler

Siehe auch:
 Buti (Begriffsklärung)